Westerhorn (De Marne), een buurt in het gebied De Marne in de gemeente Het Hogeland
 Westerhorn (Hogeland), een buurt in het gebied Hogeland in de gemeente Het Hogeland
 Westerhorn (Westerkwartier), een streek in de gemeente Westerkwartier
 Westerhorn (Sleeswijk-Holstein), een plaats in Sleeswijk-Holstein